IAAF World Challenge Beijing 2016 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 18 maja 2016 w Pekinie. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2016 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Chinach
Sport w Pekinie
2016 w Chinach